Ripon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Ripon (kommun), Québec, Outaouais,

Storbritannien 

 Ripon, ort, England, North Yorkshire,

USA 

 Ripon (ort i USA, Wisconsin), Fond du Lac County, 
 Ripon, Kalifornien, ort, San Joaquin County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar